Ahn Jae-wook (12 septembrie 1971) este un actor , cântăreț și compozitor coreean. Ca un copil și-a petrecut cea mai mare parte copilăria în orașul său natal, în districtul Donamdong din Seoul, înainte de absolvirea Colegiul de arte Seul, unde sa specializat în teatru. După ce a absolvit, în 1994, Ahn Jae Wook mai târziu a continuat să-și facă debutul în teatru,The Song of Blind Bird, o dramă care a fost bazată pe o poveste din viață reală. Ahn Jae Wook, tânăr, a preluat roluri secundare în mai multe dintre dramele 1995-1996 înainte de a lua un rol principal în drama 1997,Star În inima mea". Împreună cu Choi Ji-woo au luat roluri principale în filmul First Kiss din anul următor.

Ahn Jae Wook urmărit, de asemenea, o carieră în canto. El a compus și a cântat câteva melodii de făcându-și debutul în muzică de pe albumul de muzica sa,Forever. Acesta a cântat ca ultimă piesă a concertului Kang Min în parte se încheie dinStarÎn inima mea, și a vândut peste 700.000 de exemplare. Alte albume ale lui principale includAmintiri și Roșu în Ahn Jae-wook”.

Discografie

Albume

Forever 
(Released 24/4/97)
 Prologue 
 Forever 
 아침 고은 햇살 
 Don't go baby 
 어둠 그리고 그림자 
 방황 
 널 보낸 지금 
 Main The Piano Solo
 Forever (BonusTrack)

Memories 
(Released 17/4/98)
 이별 (Good Bye) 
 기댈 수 없는 세상 (Unreliable World)
 天愛擊兒 (천애지아) (Memories) 
 가 (Go) 
 Only You 
 Tears 
 그런게 아냐 (It's Not Like That) 
 기약 (Promise) 
 지금은 냉전중 (In Cold War) 
 덫 ( A Trap)

Yesterday 
(Released November 1999)
 Goodbye 
 Yesterday 
 Please don't go away
 인연 (Fate)
 너 없는 내일 (Tomorrow Without You)
 부탁 (Favor)
 Baddest 
 Illusion 
 나의 너에게 (To Me You)
 Yesterday (Instrumental)

Red in Ahn Jae-wook 
Released 17 martie 2003
 Dear... 
 Pain 
 Friend 
 시작 (Start)
 벽 (Wall)
 수호천사 (Guardian Angel) 
 Blessing 
 배신 (Betrayal)
 넌 또다른 나 (Me Other Than You)
 모래시계 (Sand Glass)
 떠나지마 (Don't Leave)
 Never Ever 
 변명 (Alias)
 자유 (Freedom)

Sounds Like You 
(Released November 2005)
 Scene #1 ‘They…’ 
 혼잣말 
 두루루 (타이틀곡) 
 너를 사랑하던
 말해줘 
 Scene #2 ‘Time that we spent’ 
 못잊어 
 반지 
 사랑은 아프다 
 Her Smile(Instrumental) 
 뒷모습 
 세상을 가진 것처럼… 
 바람 
 너를 닮아서

Profil 
 Nume: 안재욱 / Ahn Jae Wook (An Jae Uk)
 Profesie: Actor, composer, singer, and host
 Data Nașterii: 1971-Sep-12
 Locul Nașterii: Donamdong, Seoul, South Korea
 Înălțime: 173 cm
 Greutate: 65 kg
 Grupa de sânge: A
 Semn Astral: Fecioară
 Familie: Un frate mai tânăr , An Jae Hyun (안재현)

Seriale 
 Telecinema Triangle Love (SBS, 2009)
 I Love You (MBC, 2008)
 Mr Goodbye (KBS2, 2006)
 Oh! Pil Seung And Bong Soon Young (KBS2, 2004)
 Match Made in Heaven (MBC, 2004) 
 Fairy and Swindler (SBS, 2003)
 White Collar Condominium (2002)
 NG Friends (MBC, 2000)
 Mothers and Sisters (MBC, 2000)
 Bad Boys (MBC, 2000)
 Goodbye My Love (MBC, 1999)
 Sunflower (MBC, 1998)
 Revenge and Passion (MBC, 1997)
 Wish Upon A Star (MBC, 1997)
 Three Men Three Women (1996)
 Their Embrace 그들의 포옹 (MBC, 1996)
 Salted Mackerel 자반고등어 (MBC, 1996)
 Hotel (MBC, 1995)
 War and Love 전쟁과 사랑 (MBC, 1995)
 Song of Blind Bird 눈먼 새의 노래 (MBC, 1994)
 Partner 짝 (1994-1997)

Filme 
 Garden of Heaven (2003)
 Tie a Yellow Ribbon (1998)
 First Kiss (1998)
 Rub Love (1998)

Premii 
 2000 MBC TV Awards: Best Actor Award

Trivia 
 Educatie: Jungduck Elementary School, Sinchang Middle School, Kyungdong High School, Seoul Arts University (Major in Plays)
 Hobby: Golf, Water skiing, watching baseball games and traveling

Legături externe 
 Official site 
 Profile (nate)
 MBC Star Zone
 English Wikipedia

Actori sud-coreeni
Sud-coreeni în viață